Noorderstraat (Amsterdam)
Monumenten in deze straat
Noorderstraat (Alkmaar)
Noorderstraat (Baarn)
Noorderstraat 19 (Baarn)
Noorderstraat 23 (Baarn)
Noorderstraat (Buinerveen)
Noorderstraat (Dongjum)
Noorderstraat (Drouwenerveen)
Noorderstraat (Hoogkerk)
Noorderstraat (Hoorn)
Noorderstraat (Noordbroek)
Noorderstraat 4 (Noordbroek)
Noorderstraat 9 (Noordbroek)
Noorderstraat (Noordlaren)
Noorderstraat (Saaksum)
Noorderstraat (Sappemeer)
Noorderstraat (Ulrum)
Noorderstraat (Zeijen)